Сен-Мори́с-ле-Шатоне́ф, Сен-Моріс-ле-Шатонеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 50 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 237 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 566,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Морис-ле-Шатонеф на сайті французького Національного інституту географії
 Історія муніципалітету Сен-Морис-ле-Шатонеф
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-ле-Шатонеф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара